Јожеф Ковач може бити:

 Јожеф Ковач (фудбалер) (1949) мађарски фудбалки репрезентатива, сребрни са ЛОИ 1972.
 Јожеф Ковач (кошаркаш) (1937) мађарски кошаркашки репрезентативац
 Јожеф Ковач (атлетичар, 1911) (1911—1990) мађарски атлетичар, препонаш, европски првак 1934.
 Јожеф Ковач (атлетичар, 1926) (1926—1987) мађарски атлетичар, дугппругаш, сребрна олимпијска медаља 1956.